Il tabellone singolare dell'Agadir Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Thomas Muster (tds n. 1). In finale ha sconfitto Guillermo Pérez Roldán (tds n. 2) con il punteggio di 6-2, 7-5.

Teste di serie

  Thomas Muster (campione)
  Guillermo Pérez Roldán (finale)
  Paul Haarhuis (semifinali)
  Mark Koevermans (quarti di finale)

  Aki Rahunen (primo turno)
  Omar Camporese (secondo turno)
  Franco Davín (quarti di finale)
  José Francisco Altur (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Agadir Challenger 1990